Райський Андрій Олександрович (нар. 1970) — казахський хокеїст
 Райський Вадим Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Райський Михайло Іванович (1873—1956) — судовий медик, доктор медицини, професор